Игры в Группе F на чемпионате мира 2006 года проходили с 12 по 22 июня 2006 года. Группа состоит из Бразилии, Хорватии, Японии и Австралии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе E, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы E.

Время указано местное (UTC+2).

Австралия — Япония

Бразилия — Хорватия

Япония — Хорватия

Бразилия — Австралия

Япония — Бразилия

Хорватия — Австралия 

Г